Николай Иосафатович Горновский (7 (19) декабря 1894, Ядрин, Казанская губерния, Российская империя — 17 января 1983, Тирасполь, Молдавская ССР, СССР) — российский и советский военный деятель (1912—1946), артиллерист и лётчик, гвардии подполковник (1944). Кавалер двух орденов Красного Знамени РСФСР периода Гражданской войны в России.

Участник Первой мировой войны; герой Гражданской войны в России, участник Советско-польской войны (1919—1921); участник Великой Отечественной войны.

Биография

Происхождение 
Родился 7 декабря 1894 года в городе Ядрине Казанской губернии в дворянской католической семье русского поляка Иософата Михайловича Горновского — офицера, служившего с 7 января 1887 года ядринским уездным воинским начальником. В городе Ядрин семья имела собственный дом. В 1897 году Иософата Горновского перевели в уездный город Глазов Вятской губернии уездным воинским начальником. 

С 1904 по 1905 Николай Гороновский обучался, окончив 2 класса, в Глазовской прогимназии. С 1905 года прошел обучение с 1 по 7 класс в Нижегородском кадетском корпусе, который окончил в 1912 году.

В августе 1912 года поступил в Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге, который окончил в 1914 году. По окончании училища был произведен в офицеры Русской императорской армии, получив звание подпоручика (1 декабря 1914).

Военная карьера 
Участвовал в Первой мировой войне в боях на Юго-Западном и Западном фронтах. Значился в 82-й артиллерийской бригаде в чине подпоручика, откуда 13 апреля 1915 года выбыл по ранению шрапнелью в обе ноги; лечился в 287-м полевом запасном госпитале. Был помощником командира батареи в 3-м легком мортирном артиллерийском дивизионе, служил командиром батареи. Последний чин, который Н. Г. Горновский имел в Русской императорской армии — штабс-капитан. После демобилизации вернулся в город Глазов Вятской губернии к родителям.

После Октябрьской революции после начала Гражданской войны в России был мобилизован в РККА, в рядах которой находился с 20 сентября 1918 года. В РККА был назначен командиром 2-ой батареи в 10-м мортирном артиллерийском дивизионе. С января 1919 года — командир 1-й батареи во втором дивизионе Карельского артиллерийского участка, где воевал с белофиннами и белогвардейцами Северного корпуса (ядра будущей белой армии генерала Н. Н. Юденича). В 1919 году дивизион Н. И. Горновского участвовал в разгроме армии белого генерала Н. Н. Юденича. 

С декабря 1919 года — командир 2-го легкого артиллерийского дивизиона в 56-й стрелковой Московской дивизии. С ноября 1921 года — начальник артиллерии в 56-й Московской стрелковой дивизии. Значился также начальником артиллерии 11-й стрелковой дивизии. За военные действия против Польской Республики приказами Реввоенсовета Республики от 20 декабря 1920 и 31 декабря 1921 награждён орденами Красного Знамени.

С сентября 1922 года — артнаблюдатель в 5-м воздухоплавательном отряде в городе Петрограде. С декабря 1924 года — лётчик-наблюдатель 3-го разведывательного авиаотряда в городе Киеве. В 1925 году проходил обучение в Московской военной школе специальных служб ВВС РККА. С декабря 1926 года — начальник штаба 8-го отдельного корпусного разведывательного авиаотряда.

С октября 1928 года — инструктор, лётчик-наблюдатель, а с мая 1930 года — младший преподаватель в Третьей военной школе лётчиков и лётчиков-наблюдателей в городе Оренбурге. С августа 1932 года — старший преподаватель в Энгельсской военной школе летчиков. С февраля 1936 года — старший преподаватель 8-й военной школы лётчиков в городе Одессе. С 17 февраля 1938 года майор. С октября 1939 года (после того, как Одесская военная авиационная школа пилотов им. П. Осипенко перебазировалась в город Конотоп) майор Н. И. Горновский служит старшим преподавателем Конотопской военной авиационной школы пилотов им. П. Осипенко. В 1943 году школа из города Грозного перебазировалась в Узбекскую ССР на станцию Урсатьевская Ташкентской железной дороги.

В Великой Отечественной войне служил в разведке (в 1943 году на Карельском и Воронежском фронтах). С марта 1943 года — старший помощник начальника оперативно-разведывательного отдела 212-ой штурмовой авиационной дивизии, затем 4-ой гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Приказом Второй воздушной армии от 28 сентября 1943 года Н. И. Горновский был награждён орденом Красной Звезды. С 24 октября 1944 года — гвардии подполковник. В 1946 году — начальник аэрофотослужбы 4-ой гвардейской штурмовой авиационной дивизии.

После службы 
Уволен в запас 15 июля 1946 года по возрасту. Состоял на учете в райвоенкомате города Бельцы Молдавской ССР. После демобилизации жил в городе Бендеры Молдавской ССР.

После увольнения участвовал в общественной жизни, работая совместно с военными комиссариатами городов Бельцы и Бендеры Молдавской ССР. 22 апреля 1982 года Н. И. Горновскому в Бендерах в торжественной обстановке был вручен орден Красного Знамени (образца СССР, № 475960) вместо неврученного второго ордена Красного Знамени (образца РСФСР), приказ о награждении которым был подписан в 1921 году.

Умер 17 января 1983 года в городе Тирасполь Молдавской ССР в результате скоротечной болезни.

Память 
После смерти был похоронен на Центральном городском кладбище города Бендеры Молдавской ССР рядом с могилой умершей в 1970 году жены.

В 2014 году преподаватели и ученики средней школы № 15 приднестровского города Бендеры взяли шефство над могилой Н. И. Горновского.

Документы и личные вещи Горновского Н. И. хранятся в Чувашском республиканском краеведческом музее в Чебоксарах.

Семья 
Отец — Горновский Иосафат Михайлович (род. 1 сентября 1847 — ум. после 1923) — генерал-майор (с 1906) Русской императорской армии, католик. Кавалер императорских орденов: 1872 – Св. Станислава III ст.; 1877 – Св. Анны III ст., 1883 – Св. Станислава II ст., 1890 – Св. Анны II ст., 1892 – Св. Владимира IV ст. с бантом «за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах», 1902 – Св. Владимира III ст. Участник Русско-турецкой войны (1877—1878). Был женат, имел 6 детей (1905).

Брат — Горновский Антон Иосафатович (1885—1941) — выпускник Севастопольской офицерской школы (1913); офицер Русской императорской армии — на 1 января 1909 года — поручик 33-й артиллерийской бригады. Жил в доме 25 на 10-й линии Васильевского острова Ленинграда. Умер в декабре 1941 года; похоронен на Смоленском кладбище. 

Брат — Горновский Иван Иосафатович — подпоручик (1909), поручик (1913), делопроизводитель 1-й батареи (1913) 7-й артиллерийской бригады (артиллерийская воинская часть Русской императорской армии). 

Брат — Горновский Михаил Иосафатович.

Брат — Горновский Марк Иосафатович.

Брат — Горновский Константин Иосафатович (род. 19 декабря 1900, Глазов, Вятская губерния) — в РККА с 15.01.1919; участник Великой Отечественной войны, служил в Управлении Гидрометеорологической службы Ленинградского фронта, капитан административной службы. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Жена — Елена Андреевна Горновская (1892—1970). Похоронена в Бендеры Молдавской ССР.

Приёмные сыновья — Николай и Владимир Добрынины. Лётчик Николай Добрынин погиб в 1941 году в воздушном бою в небе Крыма. Летчик Владимир Добрынин также участвовал в Великой Отечественной войне, в 1984 году — гвардии майор в отставке.

Награды

Награды Российской империи 
 Орден Святого Станислава III степени (1915)
 Орден Святой Анны IV степени (Аннинское оружие) (1916)
 Орден Святой Анны III степени (1916)
 Орден Святого Станислава II степени (1917)

Награды РСФСР 
 Орден Красного Знамени (Приказ РВСР № 598 от 20 декабря 1920)
 Орден Красного Знамени (Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921; вручен в 1982 году)

Награды СССР 
 Медаль «ХХ лет РККА» (1938)
 Орден Красной Звезды (1943)
 Орден Красного Знамени (1944, за выслугу лет в Красной Армии)
 Орден Ленина (1945, за выслугу лет в Красной Армии)
 Медаль «За взятие Будапешта» (1945)
 Медаль «За взятие Вены» (1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Орден Красной Звезды (1968)

Примечания

Литература 
 Сборник лиц, награждённых Орденом Красного Знамени и почётным революционным оружием — : Государственное военное издательство, 1926
 Горновский Николай Иосафатович // yadrin.cap.ru
 Горновский, Николай Иосафатович // krasnoznamenci.ru

Ссылки 
 Фото могилы // i.mycdn.me
 Волонтёры Победы // www.youtube.com

Участники Гражданской войны в России
Выпускники Нижегородского кадетского корпуса